Шаба́нов — русская фамилия тюркского происхождения; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 
 Шабанов, Али Шабанович (род. 1989) — белорусский борец, призёр чемпионатов мира.
 
 Шабанов, Артём Михайлович (род. 1992) — украинский футболист, защитник.

Б 
 Шабанов, Борис Михайлович (род. 1954) — советский и российский учёный-кибернетик, член-корреспондент РАН (2022).

В 
 
 Шабанов, Виталий Михайлович (1923—1995) — советский генерал армии, Герой Социалистического Труда.
 Шабанов, Владимир Макарович (1919—1994) — полный кавалер ордена Славы.

Г 
 Шабанов, Георгий Константинович (род. 1960) — советский легкоатлет, тренер.

Д

И 
 
 Шабанов, Илья Владимирович (род. 1997) — российский футболист.

К—Я 
 Шабанов, Константин Георгиевич (род. 1989) — российский легкоатлет (барьерный бег).
 Шабанов, Лев Георгиевич (1952—2021) — главный дирижёр Ставропольского театра оперетты (с 1999 года), заслуженный артист Грузинской ССР (1985).
 Шабанов, Магомед Магомедович (род. 1941) — народный художник РФ (2007).
 Шабанов, Сергей Рудольфович (род. 1974) — белорусский хоккеист.
 Шабанов, Турак (1881—?) — Герой Социалистического Труда.
 Шабанов, Филипп Георгиевич (род. 1991) — российский легкоатлет.
 Шабанов, Юрий Фёдорович (1937—2010) — российский шахматист, гроссмейстер, судья республиканской категории (1997).
 Шабанов, Яков Фёдорович (1904—1956) — советский военный деятель, полковник.



См. также 
 Шибанов